

Sigle 
 Deutsche Wasserball-Liga – Campionato tedesco maschile di pallanuoto

Altro 
 DWL – targa automobilistica del distretto di Wołów (Polonia)